Wendemark ist der Name der folgenden Orte in Deutschland:

 Wendemark (Altmärkische Wische), Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Wische im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Wendemark (Oberkrämer), Wohnplatz der Gemeinde Oberkrämer im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Wendemark (Schwedt/Oder), Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Wendemark (Treuenbrietzen), Wüstung östlich von Treuenbrietzen, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg